Zegast ist ein geographischer Name:

 Zegast (Grafengehaig), Weiler von Markt Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern

 Zegast (Wilde Rodach), rechter Zufluss der Wilden Rodach bei Löhmar, Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern